Држава може да се односи на:

 Држава, основно значење
 Вазална држава
 Вишенационална држава
 Марионетска држава
 Сателитска држава
 Суверена држава
 Тампон држава
 Трибутарна држава
 Унитарна држава
 Држава (филм)
 Држава (новине)

Види још 
 Држава
 Придружена држава (вишезначна одредница)